Бори́с Серге́евич Ка́шин (род. 3 июля 1951, Москва) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела теории функций Математического института им. В. А. Стеклова РАН, заведующий кафедрой теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ.

Депутат Госдумы РФ V и VI созывов, член фракции КПРФ. Член ЦК КПРФ с 2000 по 2021 год. Член Президиума ЦК КПРФ в 2003—2008 годах. Председатель Движения «За возрождение отечественной науки».

Биография 
Борис Сергеевич Кашин родился 3 июля 1951 года в Москве. В 1973 году он окончил механико-математический факультет МГУ, после чего поступил в аспирантуру Математического института имени В. А. Стеклова (МИАН) АН СССР. С 1976 года занимается научной работой в МИАН.

В 1976 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности «Функциональный анализ и теория функций» на тему «О некоторых свойствах функциональных и ортогональных рядов» (научный руководитель — П. Л. Ульянов). В 1977 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по специальности «Математический анализ» на тему «Общие ортонормированные системы и некоторые вопросы теории приближений».

4 марта 1979 года, в 27 лет, был избран от Октябрьского избирательного округа Москвы депутатом Верховного Совета СССР 10 созыва (на срок 5 лет; депутатский срок Б. С. Кашина закончился в 1984 году).

В том же 1979 году Б. С. Кашин начал преподавать на механико-математическом факультете МГУ; в 1990 году ему было присвоено учёное звание профессора. Читал для студентов мехмата лекции по теории аппроксимации.

В 1980 году вступил в КПСС.

В 1985—1990 годах был депутатом районного совета Октябрьского района Москвы, председателем территориальной депутатской группы.

30 мая 1997 года Б. С. Кашин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН) по Отделению математики (математика).

В 2000 году избран членом Центрального Комитета КПРФ. С марта 2003 года вошёл в состав Президиума Центрального Комитета КПРФ. На XIII съезде КПРФ (декабрь 2008) не был избран в новый состав Президиума ЦК КПРФ. Кашин является автором ряда статей, в которых недвусмысленно выражается поддержка руководителям Санкт-Петербургского отделения КПРФ, отстранённым от должностей и исключённым из партии решением Президиума ЦК — В. И. Фёдорову, С. Б. Борзенко и др., критикуется политика руководства КПРФ по вопросам внутрипартийной демократии и пр.

В 2007 году, после смерти в ноябре 2006 года академика П. Л. Ульянова, Б. С. Кашин стал заведующим кафедрой теории функций и функционального анализа мехмата МГУ.

22 декабря 2011 года Б. С. Кашина избрали действительным членом РАН по Отделению математических наук (математика).
Ныне он является заместителем академика-секретаря отделения математических наук РАН, членом комиссии РАН по научной этике и членом кадровой комиссии президиума РАН.

Главный редактор журнала «Математический сборник».

В 2012 был среди инициаторов закона о запрете усыновления российских сирот гражданами США, также известного как «закон Димы Яковлева».

В июле 2013 году на заседании Государственной думы Б. С. Кашин подверг резкой критике предложенный правительством план реорганизации Российской академии наук, назвав его «авантюрой».

Научная деятельность 

К основным областям научных интересов Б. С. Кашина относятся теория ортогональных рядов, теория аппроксимации, геометрия выпуклых тел. При этом в теории ортогональных рядов ему удалось дать положительное решение давно поставленной задачи о существовании в пространстве  полной ортонормированной системы, образованной сходящимися почти всюду рядами; таким образом, в пространстве  впервые был построен базис в смысле сходимости почти всюду. Им были также получены геометрические неравенства для ортогональных рядов и предложен основанный на использовании этих неравенств новый метод исследования ортогональных рядов.

В теории аппроксимации Б. С. Кашин занимался задачей о порядках поперечников соболевских классов гладких функций и предложил метод оценок поперечников конечномерных множеств, который стал основой для многочисленных дальнейших исследований. Принципиальное значение для получения нижних оценок приобрёл полученный Кашиным результат «о несжимаемости n-мерного куба». Существенно новым (и весьма неожиданным) результатом, полученным Кашиным в теории выпуклых тел, стал обнаруженный им факт существования у многомерных октаэдров почти сферических сечений малой коразмерности, который лёг в основу нового метода обработки сигналов «сжатые измерения», нашедшего важные практические приложения. Им была также решена старая задача Б. Кнастера о свойствах линий уровня непрерывных функций, заданных на многомерной сфере.

Награды, премии 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность
 Премия имени А. Н. Колмогорова Российской академии наук (2012) — за цикл работ «Поперечники по Колмогорову, n-членные приближения, оценки норм подматриц»

Публикации

Отдельные издания

Некоторые статьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — P. 931—936.

Примечания

Ссылки 

 
 Математика его жизни
 Кашин Б. С.  Проблема Центра  // krasnoe.tv
 Б. С. Кашин  на сайте КПРФ.
 

Члены КПСС
Члены ЦК КПРФ
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Сотрудники МИАН
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Математики СССР
Математики России
Лауреаты премии имени А. Н. Колмогорова
Депутаты районных (в городах) советов СССР